В этой статье приведены даты и результаты матчей отборочного турнира отборочного турнира чемпионата мира по футболу 1978 года в африканской континентальной зоне (КАФ).

26 стран КАФ подали заявки на участие в чемпионате мира. Африканской континентальной зоне было выделено 1 место (из 16) в финальном турнире.

Отборочный турнир состоял из пяти этапов:
 Предварительный этап, первый этап, второй этап и третий этап: в каждом из этих этапов страны попарно определяли участников следующего этапа, победители определялись по результатам двух матчей (дома и в гостях).
 Финальный этап: 3 страны играли каждая с каждой дома и в гостях. Победитель группы получал путёвку.

Предварительный этап 

 вышла в первый этап по сумме двух матчей (6-3).

 Верхняя Вольта вышла в первый этап по сумме двух матчей (3-1).

Первый этап 

 вышел во второй этап по сумме двух матчей (1-0).

Счёт по сумме двух матчей был ничейным (2-2), и , победив 4-2 в послематчевых пенальти, вышел во второй этап.

 вышла во второй этап по сумме двух матчей (2-1).

Счёт по сумме двух матчей был ничейным (3-3), был назначен дополнительный матч на нейтральном поле.

 вышла во второй этап.

 вышла во второй этап по сумме двух матчей (6-2).

 Матч был прерван на 82-й минуте при счёте 1-2 из за массовых беспорядков, ФИФА утвердила этот счёт в качестве результата матча. вышла во второй этап по сумме двух матчей (4-3). вышел во второй этап по сумме двух матчей (3-1). вышел во второй этап по сумме двух матчей (5-1). вышла во второй этап по сумме двух матчей (5-0).

 снялась,  вышел во второй этап автоматически.

 снялся,  вышла во второй этап автоматически.

 снялась,  вышла во второй этап автоматически.

 Второй этап  вышел в третий этап по сумме двух матчей (3-1). вышла в третий этап по сумме двух матчей (4-1). вышел в третий этап по сумме двух матчей (6-3). вышел в третий этап по сумме двух матчей (1-0). вышла в третий этап по сумме двух матчей (4-3).

 снялся,  вышла в третий этап автоматически.

 Третий этап  вышел в финальный этап по сумме двух матчей (3-2). вышла в финальный этап по сумме двух матчей (6-2).'' вышел в финальный этап по сумме двух матчей (2-0).

Финальный этап 

 получил путёвку.

См. также 
 Чемпионат мира по футболу 1978 (отборочный турнир)
 Чемпионат мира по футболу 1978 (отборочный турнир, УЕФА)
 Чемпионат мира по футболу 1978 (отборочный турнир, КОНМЕБОЛ)
 Чемпионат мира по футболу 1978 (отборочный турнир, КОНКАКАФ)
 Чемпионат мира по футболу 1978 (отборочный турнир, АФК и ОФК)

Чемпионат мира по футболу 1978
1978